АО «Щербинский лифтостроительный завод» — крупнейший в России разработчик и производитель лифтового оборудования (грузовые и пассажирские лифты, монтаж и обслуживание), действующий с 1943 года. Представляет собой производственный комплекс, включающий в себя: 9 производственных цехов, конструкторское бюро, подразделение обслуживания и монтажа, склад запасных частей и компонентов, логистический центр 24/7, более 1500 сотрудников. Занимает около 25 % рынка лифтового оборудования в России. Штаб-квартира расположена в Москве, в городском округе Щербинка. Входит в Группу ДОМ.РФ.

История 
Предприятие было создано в апреле 1943 года как Московский электромеханический завод № 9 для обеспечения Красной Армии горючим, организовано военное производство. К концу года на заводе функционировали механо-штамповочный и электросборочный цеха. На заводе в то время работало более 200 человек. В 1944 году появились новые цеха — электрических установок, гальванический, моторный и другие, увеличилось число сотрудников. Завод начал выпускать кабели, универсальные шиногибы, трубогибы, осветительные щитки, силовые сборки, штепсельные вилки. Кроме того, на заводе начали ремонтировать электродвигатели и сварочные агрегаты.

Первый грузовой лифт завод изготовил в годы войны. Начиная с 1954 года в цехах Московского электромеханического завода № 9 было освоено серийное производство первых отечественных грузовых лифтов. С 1956 года стали производить пассажирские лифты. В связи с программой массового жилищного строительства в 1960-е годы в СССР, в 1956 году завод был переименован в «Московский лифтостроительный завод».

Начиная с 1957 года завод стал поставлять лифты на экспорт. Первую партию направили в Индию, на Бхилайский металлургический комбинат. К этому времени производственная мощность завода уже составляла 800 лифтов в год.

В 1950-60-е годы предприятие по спецзаказу изготавливало оборудование для знаменитых архитектурных сооружений СССР. Для строящегося Кремлёвского дворца съездов поставлялись лифты с купе из нержавеющей стали, а для бетонирования фундамента Останкинской башни на заводе был создан специальный наклонный подъемник. В 1955 году состоялся переезд завода в Щербинку.

В 1963 году завод преобразован в «Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод».

В 1974 году была проведена реконструкция производства, завод перешёл на выпуск пассажирских лифтов. Спроектирована и построена испытательная башня с уникальными для своего времени возможностями.

В 1985 году завод переименован в «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ).

В 1992 году завод был приватизирован и получил статус Открытого акционерного общества (ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»).

В 2008 году завод вышел на уровень производства 11 тысяч лифтов в год.

В 2013 году, в год своего 70-летия, предприятие приступило к обновлению модельного ряда лифтов.

В 2019 году стартовала поэтапная трансформация и модернизация производства завода под руководством Группы ДОМ.РФ и при поддержке Минпромторга России. В мае 2019 года предприятие получило статус промышленного комплекса г. Москвы.

В 2020 году объем лифтового производства предприятия с момента открытия превысил цифру в 220 000 единиц лифтового оборудования. В период пандемии завод продолжал реализовывать продукцию для медицинских учреждений страны, а также для быстровозводимых инфекционных госпиталей по заказу Главного военно-строительного управления по специальным объектам. Проведен ребрендинг завода. Запущена в производство новая линейка лифтов, где применены инновационные технические решения и использованы современные отделочные материалы, сертифицированные по европейским стандартам.

Предприятие является градообразующим для города Щербинка, а его продукция удостоена Государственного Знака качества.

Собственники 
До 2016 года входила в Группу компаний СУ-155.

В ноябре 2018 года группа компаний «Спутник-А» приобрела блокирующий пакет голосующих акций у менеджмента компании. Точная доля акций не раскрывалась.

В апреле 2019 года в СМИ появилась информация, что завод находится под контролем госкорпорации «ВЭБ.РФ». При этом 21,4 % предприятия принадлежит ПАО «Карачаровский механический завод».

В 2019 году АО «ЩЛЗ» вошло в периметр Группы ДОМ.РФ.

Деятельность 
За все годы работы завод выпустил более 220 тыс. лифтов, которые смонтированы на жилищных, производственных, медицинских и специальных строительных объектах.

Продукция ЩЛЗ эксплуатируется на всей территории России, а также в Болгарии, Венгрии, Польше, Словакии, Бирме, Индии, Китае, Монголии, Ираке, Сирии и на Кубе.

В России продукция АО «ЩЛЗ» составляет около 25 % от общего количества установленных лифтов. На заводе работают более 1500 квалифицированных специалистов. Площадь предприятия превышает 80 тысяч метров. Логистический центр ЩЛЗ работает в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

В 2018 году на предприятии выпущено 10 762 единиц лифтов и лифтового оборудования. Доля лифтов производства «Щербинского лифтового завода» от общего количества лифтов, введённых в эксплуатацию в России в 2018 году, составила 20,68 %.

По состоянию на 2020 год производственная мощность составляет более 12 000 единиц оборудования в год.

Продукция 

 Пассажирские лифты ЩЛЗ располагает линейкой пассажирских лифтов в категориях «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». Грузоподъемность лифтов составляет 400—2500 кг, скорость движения до 4 м/с.
 Лифты без машинного помещения Особенностью таких лифтовых установок является отсутствие в верхней или нижней части лифта специального помещения, где располагается оборудование (лебедки, трансформаторы, панели управления и др.) Это облегчает процесс монтажа и обслуживания конструкций, позволяет экономить полезную площадь здания.
 Больничные лифты Специализированные лифты предназначены для лечебно-профилактических учреждений с учетом всех требований, предъявляемых к перевозке больных. Кабины с автоматическим приводом дверей с проемом 950 и попарно телескопическими четырехстворчатыми дверями с проемом 1200 мм позволяют транспортировать лежачих пациентов в лечебно-профилактическом учреждении.
 Малые грузовые лифты Предназначены для установки в организациях сферы обслуживания (в ресторанах, магазинах, прачечных, банках, архивах, библиотеках, гостиницах и в производственных помещениях). Конструктивной особенностью данных лифтов является применение дверей шахты вертикально-раздвижного принципа действия, с огнестойкостью Е30 и ЕI30, не требующих дополнительного свободного места в зоне обслуживаемого этажа.
 Грузовые лифты
 Панорамные лифты
 Инвалидные подъемники
 Комплектующие и аксессуары

Объекты 
Лифты ЩЛЗ работают в социально-значимых российских объектах, таких как Елоховский собор, на Саяно-Шушенской ГЭС, в парке «Патриот», в зданиях различных министерств и в других знаковых местах.

В знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной установлены лифты производства Щербинского завода. В разные годы здесь жили актрисы Фаина Раневская и Нонна Мордюкова, балерина Галина Уланова, писатели Александр Твардовский и Константин Паустовский.

Лифты ЩЛЗ установлены на новых станциях Московского метрополитена Филатов Луг, Прокшино, Коммунарка и Ольховская.

ЩЛЗ поставил лифты для санно-бобслейного комплекса «Парамоново» Московской области, культурно-спортивного комплекса «Витязь» в Подольске и Драматического театра в Набережных Челнах.

В крупнейшем российском выставочном центре «Крокус Экспо» также установлены лифты производства ЩЛЗ.

Интересные факты 
Для оборонной промышленности был выполнен специальный заказ с кодовым названием «Т-15-188» — грузопассажирский подъемник боевого ракетного комплекса.

В 1974 году на заводе была спроектирована первая в стране испытательная башня для лифтов с уникальными для своего времени возможностями. Сооружение дало возможность подготовить множество научно-технических решений, которые благодаря своей эффективности внедрялись впоследствии всеми лифтостроительными заводами страны.

ЩЛЗ является обладателем сразу двух уникальных рекордов России: наибольшее время работы семейной пары (100 лет) на одном предприятии и наибольшее количество работников, проработавших 50 и более лет на одном предприятии. В настоящий момент на заводе трудятся представители 34 рабочих династий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
 ООО «Камский Лифтостроительный Завод» 

Производители подъёмно-транспортного оборудования
Городской округ Щербинка